Rivière (Indre-et-Loire)
 Rivière (Pas-de-Calais)

Desambiguação